Syngrapha vaccinii är en fjärilsart som beskrevs av Edwards 1886. Syngrapha vaccinii ingår i släktet Syngrapha och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
vaccinii